Wapixana ist der Familienname folgender Personen:

 Joênia Wapixana (* 1974), brasilianische Rechtsanwältin, Politikerin, Sozialkritikerin

Wapixana steht für:

 Wapixana (Volk), ein indigenes Volk in Südamerika
 Wapixana (Sprache), eine indigene Sprache in Südamerika